Wiggers ist der Familienname folgender Personen:

 August Wiggers (1803–1880), deutscher Pharmakologe und Botaniker
 Carl J. Wiggers (1883–1963), US-amerikanischer Physiologe
 Dirceu Wiggers de Oliveira Filho (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Friedrich Heinrich Wiggers (1746–1811), deutscher Botaniker und Arzt
 Gustav Friedrich Wiggers (1777–1860), deutscher evangelischer Theologe
 Heinz B. Wiggers (* 1944), deutscher Klassischer Archäologe
 Hermann Wiggers (1880–1968), deutscher Fußballspieler
 Johann Georg Wiggers (1748–1820), deutscher Hochschullehrer und hanseatischer Diplomat
 Julius Wiggers (1811–1901), deutscher evangelischer Theologe
 Ketlen Wiggers (* 1992), brasilianische Fußballspielerin
 Moritz Wiggers (1816–1894), deutscher Jurist und Politiker
 Natascha Wiggers (* 1967), deutsche Fußballspielerin
 Rudolf Wiggers (1902–1971), deutscher Altphilologe und nationalsozialistischer Rassenideologe
 Ulrich Wiggers (* 1955), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Eduard Wiggers (1815–1892), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Politiker

Siehe auch
 Reederei Otto Wiggers (Gründung 1789, Auflösung 1948), eine Reederei in Rostock
 Wichers
 Wickers